Een hereniging is het weer samen komen van twee ooit uit elkaar gegane personen of afgesplitste naties of organisaties. Meer specifiek kan hereniging betrekking hebben:

Geslaagde herenigingen in het verleden:
 de Vietnamese hereniging van 1976, toen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam weer samenkwamen na afloop van de Vietnamoorlog;
 de Duitse hereniging van 1990, toen Oost-Duitsland en West-Duitsland weer samengevoegd werden;
 de Jemenitische hereniging van 1990 tussen Noord-Jemen en Zuid-Jemen.

Mogelijk toekomstige of potentiële herenigingen:
 een mogelijk toekomstige Roemeens-Moldavische hereniging;
 een mogelijk toekomstige Koreaanse hereniging tussen Noord-Korea en Zuid-Korea;
 een mogelijk toekomstige Cypriotische hereniging tussen het Turkse Noord-Cyprus en Griekse Zuid-Cyprus;
 een mogelijke toekomstige Nederlands(talig)e hereniging tussen Vlaanderen en Nederland.
 een mogelijke toekomstige Frans(talig)e hereniging tussen Wallonië en Frankrijk;
 een mogelijk toekomstige Ierse hereniging tussen Noord-Ierland en Ierland;
 een mogelijk toekomstige Macedonische hereniging tussen Noord-Macedonië en het Griekse Zuid-Macedonië;
 een mogelijk toekomstige Mongolische hereniging tussen het Chinese Binnen-Mongolië en het onafhankelijke Buiten-Mongolië;
 een mogelijk toekomstige Timorese hereniging tussen het Indonesische West-Timor en het onafhankelijke Oost-Timor;
 een mogelijk toekomstige Samoaanse hereniging tussen het onafhankelijke West-Samoa en het Amerikaanse Oost-Samoa;
 een mogelijk toekomstige Chinese hereniging tussen de Volksrepubliek China en Republiek China (Taiwan).

Zie ook:
 Monniken der Hereniging
 Apostolaat der Hereniging
 Boog van de Hereniging
 Snelweg van de Hereniging